Microcyclella är ett släkte av svampar. Microcyclella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Microcyclella